Михаил Гаврилюк:
 Гаврилюк, Михаил Александрович (1932—2006) — советский и украинский учёный.
 Гаврилюк, Михаил Виталиевич (род. 1979) — украинский активист Евромайдана, народный депутат Украины VIII созыва.